Governo Orban o Orbán può riferirsi a diversi governi belgi, ungheresi o rumeni:

 Governo Frère-Orban I in carica in Belgio tra il 3 gennaio 1868 e il 16 giugno 1870
 Governo Frère-Orban II in carica in Belgio tra il 18 giugno 1878 e il 10 giugno 1884
 Governo Orbán I in carica in Ungheria tra l'8 luglio 1998 e il 26 maggio 2002
 Governo Orbán II in carica in Ungheria tra il 29 maggio 2010 e il 6 giugno 2014
 Governo Orbán III in carica in Ungheria tra il 6 giugno 2014 e il 18 maggio 2018
 Governo Orbán IV in carica in Ungheria dal 18 maggio 2018
 Governo Orban I in carica in Romania dal 4 novembre 2019 al 14 marzo 2020 
 Governo Orban II in carica in Romania dal 14 marzo 2020 al 23 dicembre 2020